Sagot fait référence à :

Patronymes 

 Clovis Sagot (1854 - 1913), marchand d'art français, frère d'Edmond Sagot ;
 Edmond Sagot (1857-1917), galeriste et marchand d'estampes ;
 Gildas Sagot (1958-), journaliste, écrivain et auteur de jeu de société ;
 Jules Sagot (1989-), comédien, auteur et metteur en scène français ;
 Julien Sagot, auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Paul Antoine Sagot (1821-1888), botaniste explorateur français, membre correspondant de la Société Académique de Nantes, de la Société Académique d'Angers et de la Société botanique de Ratisbonne ;
 Paul Sagot (1885-1859), joueur français de rugby à XV.

Autre 
 Galerie Sagot-Le Garrec, une des plus anciennes galeries d'art parisiennes fondée par Edmond Sagot à Saint-Germain-des-Prés.

Voir aussi